Европейский маршрут E73 — европейский автомобильный маршрут от Будапешта, Венгрия, до Плоче, Хорватия, общей длиной 710 км. Трасса соединяет центральную часть континента с Адриатическим морем. Эта трасса также называется «Коридор Vc», ветвь пятого Панъевропейского транспортного коридора.

Трасса сейчас активно улучшается во всех трех странах. Коридор включает в себя не только трассу, но и железнодорожный транспорт, а также важные аэропорты. Самая длинная часть трассы проходит по Боснии и Герцеговине и считается одним из важных инструментов развития страны. Дорога также позволяет доехать из южной части Хорватии в восточную напрямую.

Маршрут

Венгрия 

E73 начинается в Венгрии в Будапеште и идет на юг по трассе M6 до границы с Хорватией.

Шоссе проходит через следующие города:
 Будапешт
 Эрд
 Дунауйварош
 Пакш
 Сексард
 Мохач

На апрель 2010 отрезок в 179 км между M0 (кольцевой дорогой Будапешта) и Боем является современной автомагистралью.

Остальные 19 км от Боя до границы планируется закончить к 2013.

Хорватия 
Хорватская часть E73 поделена на две части: северную и южную. Хорватская часть трассы составляет 112 км или всего 18 % всей длины маршрута.

Северная часть 

Северная часть E73 в Хорватии называется автомагистраль А5. Длина отрезка составляет 88 км.

В восточной Хорватии E73/A5 проходит через следующие города:
 Бели-Манастир
 Осиек
 Джяково

Трасса будет платной, в зависимости от класса автомобиля, в том числе и некоторые важные объекта, как например мосты через Драву и Саву и железнодорожный переезд севернее Среданчи. Самым важным съездом является съезд у Среданчи, где А5 пересекается с А3, являющейся частью десятого Панъевропейского транспортного коридора. Трасса будет состоять из пяти отрезков:

Южная часть 

Южная часть идет по трассе А10. Она будет платной на отрезке от Мали-Пролога до съезда на Плоче. Проходит через следующие города:
 Меткович
 Плоче

Автомагистраль уже распланирована и есть возможность её построить, однако она будет построена только после полного открытия трассы А1, поскольку до этого строительство бесполезно. Плоче, хорватский морской порт, использующийся в основном Боснией и Герцеговиной, расположен на южном окончании трассы. После окончания строительства, А10 будет длиной всего 4,6 км. В результате это будет одна из самых коротких трасс Хорватии.

Босния и Герцеговина 

К 2009 году был построен только один отрезок трассы в Боснии и Герцеговине, между Сараево и Каканью. Плата планируется  в размере примерно 1.50 марок.

Шоссе проходит через следующие города:
 Шамац
 Модрича
 Добой
 Зеница
 Какань
 Високо
 Сараево
 Коньиц
 Ябланица
 Мостар

Значение 
Для Боснии и Герцеговины эта трасса является чрезвычайно важной и этот проект имеет наивысший приоритет. Строительство уже идет, однако активное начало даст толчок экономической и социальной активности и позволит Боснии и Герцеговине присоединиться к транспортной системе Европы, а также к европейской экономике.

Строительство шоссе общей длиной 340 км позволит улучшить сообщение с соседними странами, повысит конкурентоспособность экономики страны и привлечет иностранные инвестиции.

Отрезки 
Трасса поделена на отрезки:
 Секция 1: Река Сава-Свилая (пересечение с коридором X) — Добой
 64 км

 Секция 2: Добой — Сараево
 150 км

 Секция 3: Сараево — Мостар
 58 km

 Секция 4: Мостар — Хорватская граница
 68 км
 Итого: 340 км

Примечания

Ссылки 
 Изучение осуществимости сегмента в Боснии и Герцеговине  

Европейские маршруты
Дороги Венгрии
Дороги Боснии и Герцеговины
Дороги Хорватии